Jean Allary (1894-1959), un journaliste et écrivain français.

Autres 
 Allary Éditions,  une maison d'édition française

Patronyme français